Laurent Busine (né en 1951), historien de l'art belge.
 Zéphir Busine (1916-1976), peintre, sculpteur, céramiste, décorateur monumental, auteur de vitraux et de tapisseries belge.